Saudi Tour 2020 var den første udgave af det saudiarabiske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 4. til 8. februar 2020. Løbet var en del af UCI Asia Tour 2020 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev tyske Phil Bauhaus fra . Danske Andreas Kron fra  vandt ungdomstrøjen, mens holdet vandt holdkonkurrencen.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Andreas Kron kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 

UCI Asia Tour 2020
Saudi Tour